Zelenika je lahko:

 zelenika (Alburnus alburnus alburnus), evropska sladkovodna riba
 Zelenika, Črna gora, naselje v Črni gori
 Zelenika (priimek)